Das China Open 2014 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2013/14. Es wurde vom 31. März bis 6. April 2014 in der Peking-Universität in Peking ausgetragen.
Titelverteidiger war der Australier Neil Robertson. Er erreichte erneut das Finale, unterlag dort aber in diesem Jahr mit 5:10 dem Chinesen Ding Junhui, der sich damit nach seinem Karrieredurchbruch im Jahr 2005 den Titel zum zweiten Mal sichern konnte. Für Ding war es der fünfte Turniersieg in dieser Saison, mit dem er die bislang von Stephen Hendry gehaltene Bestmarke einstellte.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

1Nur Main-Tour-Spieler erhalten Ranglistenpunkte.

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 31. März 2014 in Peking statt. Im Gegensatz zu den Vorjahren gab es statt acht nur noch vier Wildcards für einheimische Amateure.

Finalrunde 
Durch die Änderung beim Qualifikationsmodus der Snooker Main Tour gab es auch hier eine Änderung im Ablauf. Nach einer Qualifikationsrunde und den vier Wildcard-Spielen begann das Hauptturnier bereits mit der Runde der letzten 64 und nicht wie in den Jahren zuvor mit 32 Spielern.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 16. bis 18. Februar 2014 in der South West Snooker Academy in Gloucester statt. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt. Wie bei den anderen Turnieren der Main Tour gab es ab dieser Saison nur noch eine Qualifikationsrunde, in der alle 64 Spieler ermittelt wurden, die dann nach Peking fahren konnten.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Finalrunde 
In den 63 Partien der Hauptrunde wurden insgesamt 22 Century Breaks erzielt, neun weniger als im Vorjahr. Dem Sieger Ding Junhui gelangen als Einzigem dreimal mehr als 100 Punkte in einer Aufnahme, zweimal davon im Finale.

Qualifikationsrunde 
Die 64 Qualifikationspartien brachten 22 Centurys. Drei Spielern gelangen jeweils zwei Hunderter-Breaks, darunter auch der Waliser Duane Jones, der als einziger der acht Amateure den Sprung ins Hauptturnier schaffte.

Einzelnachweise 

Players Tour Championship 2013/14
Billardturnier in Peking
2014